

Onomastica
Michal e Michał – forma ceca e slovacca e forma polacca del nome proprio di persona Michele
Michal – forma ebraica del nome proprio di persona Micol

Persone
Michal – cantante polacco
Karel Michal – scrittore ceco
Kristen Michal – politico estone